Tumbadero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tumbadero, Álamo Temapache, Veracruz, 
 Tumbadero, Tihuatlán, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar